Le terme « Puipui » peut faire référence à :
 le , rivière angolaise ;
 le , cap papou-néo-guinéen ;
 le , montagne péruvienne ;
 , émission de télévision japonaise ;
 , espèce d'amphibiens ;
 Pui Pui, ou Puipui, personnage de Dragon Ball.

Voir aussi